Corrado Lorefice – arcivescovo cattolico italiano
Federico Lorefice – gastronomo, imprenditore e scrittore italiano
Gaetano Lorefice – paroliere italiano
Marialucia Lorefice – politica italiana
Pietro Lorefice – politico italiano